Karacaköy (Hozat), in de Turkse provincie Tunceli
 Karacaköy (Istanboel), in de Turkse provincie Istanboel